La Coupe Jayalalitha de 1994 est une compétition de football féminine qui se déroule en Inde d'août à septembre 1994 et qui voit la victoire du Ghana. 

Le tournoi a lieu dans la ville de Madras (aujourd'hui devenu Chennai) dans l'état de Tamil Nadu au sud de l'inde.

La Coupe Jayalalitha ne connaîtra qu'une seule édition.

Compétition

Groupe A

Groupe B

Demi-finales

Match pour la  

La Hongrie quitte la compétition et n'a participé pas au match pour la troisième place.

Finale

Résultats

Liens externes 
  www.indianfootball.de
  www.rsssf.com

Compétition de football en Inde
1994 en Inde
Sport en août 1994
Sport en septembre 1994